Ендруз има више значења:
 Округ Ендруз (Тексас)
 Ендруз (Флорида)
 Ендруз (Тексас)
 Ендруз (Јужна Каролина)
 Ендруз (Индијана)
 Ендруз (Северна Каролина)